Violette peut faire référence à :

Biologie 
 La violette, une fleur de Melisande et de la famille des violacées appartenant au genre Viola.
 Le bois de violette, un des noms donnés au Dalbergia cearensis, une espèce de bois précieux à la couleur brun-violet veiné de noir.
 La Violette (Anticlea derivata), une espèce de lépidoptères.

Gastronomie 
 La violette de Toulouse, une friandise traditionnelle de la région de Toulouse faite avec la plante éponyme..
 La violette de Liège, une friandise traditionnelle de la région de Liège.

Hydronyme et bâtiment 
 La Violette, un ruisseau français qui coule principalement dans le département de la Haute-Loire, affluent en rive droite de l’Alagnon.
 La Violette, bâtiment de l'Hôtel de ville de Liège.

Prénom 
 
 Violette de Perse († vers 346 ou 362) ou Ia ou Ias, une martyre chrétienne
 Violeta Urtizberea (°1985 - ), actrice argentine ; 
 Violette Chauveau (°1963 - ), comédienne québécoise ; 
 Violette Leduc (°1907 - †1972), romancière française ; 
 Violette Nozière (°1915 - †1966), femme française qui défraya la chronique judiciaire et criminelle dans les années 1930 ; 
 Violette Szabo (°1921 - †1945), résistante et agent secret britannique.

Patronyme 

 Darlene Violette, actrice américaine.
Eva Maria Violette (1724- 1822), danseuse autrichienne.
 Gérard Violette (° 1937 - ), directeur artistique français promoteur pendant plus de 40 ans de la danse contemporaine.
  :
 Jean Violette (1876-1964), écrivain et poète suisse ;
 Jean Violette, acteur français.
 Marie-Odette Dubois-Violette (1918-2004), mathématicienne française.
 Paul Violette, (°1914 - ), acteur français.
 Vincent Violette, (°1955 - ), acteur français.
 Andrew Violette (1953-2021) ,compositeur américain

Œuvres 

 La Violette, opéra comique de Michele Carafa, 1828 ;
 Violette Nozière, un film de Claude Chabrol sorti en 1978 ;
 Violette, film français (2013) de Martin Provost, à propos de Violette Leduc et Simone de Beauvoir.

Prénom féminin
Prénom français